Азамат Рамилович Юлдашбаев (; род. 10 октября 1964 года) — башкирский поэт и литературный критик, журналист, редактор. Председатель Правления Союза писателей Республики Башкортостан (2011).

Биография 
Азамат Рамилович Юлдашбаев родился 10 октября 1964 года в д. Сазала Зианчуринского района Башкортостана.

Окончил Серегуловскую среднюю школу и отслужил в армии. В 1989 году окончил филологический факультет Стерлитамакского педагогического института.

По окончании института работал учителем, директором гимназии в Зианчуринском районе. С 2003 года работал в республиканской молодежной газете «Йэшлек», затем заместителем председателя Правления Союза писателей Республики Башкортостан. В 2011 году избирался председателем Правления Союза писателей Республики Башкортостан. В 2012-2017 года Юлдашбаев А.Р. был главным редактором журнала «Ватандаш».

Произведения 
 Юлдашбаев А. Р. «Мәлъяҙмалар». — Өфө: Китап, 2010.
 Юлдашбаев А. Р. «Яңғыҙлыҡ анатомияһы» («Анатомия одиночества»). — Өфө, 2011.
 Юлдашбаев, А. Р. «Яуаплылыҡ ҡулға ҡәләм тоттора» / А. Р. Юлдашбаев //Йәшлек. — 2005. — № 109.
 Юлдашбаев А. Р. «Әтәс йылын ҡаршылағанда : хикәйә»/ А. Р. Юлдашбаев //Ағиҙел. — 2007. — № 3. — 103—112.
 Юлдашбаев А. Р. «Үҙ хөкөм: ғәйепле, үтә бер ҡатлы»/ А. Р. Юлдашбаев //Ағиҙел. — 2008. — № 1.

Литература 
 Абдуллина Л. Ижадсы кредоһы / Л. Абдуллина //Башҡортостан.- 2009.- № 194. — 4 б. 2.
 Абдуллина, Л. Творчество насыщенной гражданственности / Л.Абдуллина // Омет. — 2005. — № 6. — С3. 3.
 Алибаев, С. Расправие белые паруса… / С.Алибаев // Агидель. — 2005. — № 12. — С.106 — 108. 5.
 Бикбаев, Р. Судьбой предписано быть поэтом / Р.Бикбаев// Агидель. — 2003. — № 3. — С. 137—140 . 6.
 Ишкинин,Т. Новая звезда политической журналистики / Т.Ишкинин //Йэшлек. — 2005. — № 6. — С.7 7.
 Хусаинов, Г. Большие раздумья о маленькой книге / Г.Хусаинов //Башкортостан. — 2004. — № 12. — С.3. 8.
 Шарафутдинов, Д. Истинный гражданин Азамат / Д.Шарафутдинов // Башкортостан. — 2005. — № 24. — С.6.

Награды и звания 
 Гран-при межрегионального поэтического фестиваля «Родники вдохновения»
 Премия им. Ш. Худайбердина
 Премия российского литературного конкурса им. В. М. Шукшина
 Отличник образования Республики Башкортостан.

Примечания

Ссылки 

 
 Азамат Юлдашбаев
 Литературная карта Башкортостана: Азамат Юлдашбаев 

Выпускники Стерлитамакской педагогической академии
Писатели Башкортостана
Журналисты Башкортостана
Башкирские писатели
Лауреаты премии имени Ш. Худайбердина
Члены Союза писателей Республики Башкортостан
Главные редакторы газеты «Башкортостан»
Главные редакторы журналов России